Ки́ркленд () — топоним и фамилия.

Топоним 
 Киркленд (Квебек) — населённый пункт в регионе Монреаль провинции Квебек, Канада.
 Киркленд-колледж — колледж в штате Нью-Йорк, США.

Фамилия 
 Киркленд, Джеймс (род. 1984) — американский боксёр-профессионал, выступающий в 1-й средней весовой категории.
 Киркленд, Роберт (Бобби, род. 1936) — шотландский кёрлингист.

См. также 
 Киркланд
 Керкленд